Aristide Letorzec (1808-1848) : auteur dramatique français ;
 Pierre-Constant Letorzec (1798-1857) : explorateur français, frère du précédent.